Castellfollit de la Roca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellfollit de la Roca (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Castellfollit de la Roca (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar